Gempolsari (Gabus)
 Gempolsari (Patokbeusi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing